7-й выпуск  Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Австралии. Гонка после двухлетнего перерыва прошла 29 января 2023 года в рамках Мирового тура UCI 2023 (категория 1.UWT).

В финишном спринте, в котором участвовало более 30 человек, победу одержал Мариус Майрхофер.

Участники

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд 2023 на FirstCycling
 
 
 
 
 

Спорт в Австралии в 2023 году